La saison 2015-2016 de Prva Crnogoska Liga est la dixième édition de la première division monténégrine. Lors de celle-ci, le FK Rudar Pljevlja tente de conserver son titre de champion face aux onze meilleurs clubs monténégrins lors d'une série de matchs se déroulant sur toute l'année, chaque équipe affrontant à trois reprises ses adversaires. En fin de saison, le dernier du classement est relégué et remplacé par le champion de deuxième division alors que les clubs classés  et  doivent disputer un barrage de promotion-relégation face aux  et  de D2.

C'est le FK Mladost Podgorica qui remporte la compétition après avoir terminé en tête du classement final, avec quatre points d'avance sur le FK Budućnost Podgorica et neuf sur le tenant du titre, le FK Rudar Pljevlja. C'est le tout premier titre de champion du Monténégro de l'histoire du club.

Qualifications en coupe d'Europe 
Trois places sont qualificatives pour les compétitions européennes, la quatrième place étant attribuée au vainqueur de la Coupe du Monténégro de football 2015-2016. À l'issue de la saison, le champion se qualifiera pour le  de qualification des champions de la Ligue des champions 2014-2015.

Les clubs participants

Compétition

Classement 
Le classement est établi sur le barème de points classique (victoire à 3 points, match nul à 1, défaite à 0).
Pour départager les égalités, on tient d'abord compte de la différence de buts générale, puis du nombre de buts marqués, puis des confrontations directes et enfin si la qualification ou la relégation est en jeu, les deux équipes jouent une rencontre d'appui sur terrain neutre.

|valign=top align=left width=50%|

|}

Résultats 

|}

Barrages de promotion-relégation 

|}
 Les quatre équipes se maintiennent au sein de leur championnat respectif.

Bilan de la saison

Voir aussi

Notes et références

Liens internes 
 Championnat du Monténégro de football
 Coupe du Monténégro de football

Liens externes 
  Site officiel
  Résultats complets et classement sur le site de RSSSF

2015-2016
Monténégro M1
2015 au Monténégro
2016 au Monténégro